Das Abierto Mexicano Telcel 2012 war ein Tennisturnier, welches vom 27. Februar bis zum 3. März 2012 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Delray Beach die Delray Beach International Tennis Championships sowie in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships gespielt. Letztere zählten genau wie das Abierto Mexicano Telcel zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Delray Beach International Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten. Gleichzeitig zum Herrenturnier fand in Acapulco in der gleichen Turnierwoche ein Turnier der Damen im Rahmen der WTA Tour 2012 statt.

Im Einzel trat David Ferrer zur Titelverteidigung an und gewann auch dieses Jahr. Damit siegt er zum dritten Mal in Folge in Acapulco, im Finale schlug er seinen Landsmann Fernando Verdasco. Für Ferrer ist dies bereits der dritte Saisontitel und der vierzehnte Karrieretitel. Verdasco gewann jedoch die Doppelkonkurrenz gemeinsam mit David Marrero, dies war der zweite gemeinsame Titel nach dem Sieg in Buenos Aires in der Woche zuvor, im Finale schlugen sie Marcel Granollers und Marc López. Die Titelverteidiger aus dem Vorjahr, Victor Hănescu und Horia Tecău, spielten in diesem Jahr nicht mit.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 25. bis 26. Februar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Acapulco